Ліон:

 Ліон () — місто в східній частині центральної Франції
 Ліон () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Ліон — округ (фр. Arrondissement) у Франції, один з округів в регіоні Рона-Альпи.
 Ліон — Тауншип в окрузі Гудхью, Міннесота, США.
 Ліон — регбійний клуб у Франції.
 Ліон (справжнє ім'я Дем'янко Сергій Володимирович; нар. 1982) — український репер.
 Ліон Дмитро Борисович (1925–1993) — російський художник та графік.
 «Ліон» — французький регбійний клуб.

Див. також 
 Олімпік Ліон — футбольний клуб у Франції.
 Дженніфер Лайон (1972–2010) — американська актриса, телевізійна персона та громадський діяч.
 П'єр-Луї Ліон (1956) — французький математик, лауреат Філдсівської премії.